Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Guy en l’honneur de saint Guy (ou Vite) :
 la cathédrale Saint-Guy de Prague en Tchéquie ;
 la cathédrale Saint-Guy de Rijeka en Croatie.

Guy
~